Le Preneur d'âmes est un roman de Frank Herbert.
 Le Preneur d'âmes est le premier tome de la série de bande dessinée Asphodèle.